Cheshire – hrabstwo w Anglii
 Cheshire – rodzaj sera

Miejscowości w USA:
 Cheshire – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Cheshire – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Cheshire – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Cheshire – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
Gminy w USA:
 Cheshire (ang. Cheshire Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Cheshire (ang. Cheshire Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Cheshire (ang. Cheshire Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Cheshire (ang. Cheshire Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cheshire (ang. Cheshire County) – w stanie New Hampshire